Stuhlbach ist ein Gewässername:

 Stuhlbach (Augraben), rechter Zufluss des Augrabens (zum Rißbach) nahe Vorderriß, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Stuhlbach (Bärenbach), linker Zufluss des vorher noch Hachenbach, danach erst Großbach genannten Bärenbachs (zur Nahe) nach dem Forsthaus Antestal, Ortsgemeinde Sienhachenbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Stuhlbach (Seidlwinklache), linker Zufluss der Seidlwinklache (linker Oberlauf der Rauriser Ache) nach der Gollehenalm, Markt Rauris, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Stuhlbach (Starzlach), linker Hauptstrang-Oberlauf der Starzlach bis zur Dreiangelhütte, Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stuhlbach (Taxenbach), rechter Zufluss des Taxenbachs (zur Deutschen Thaya) vor Großtaxen, Markt Kautzen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Stuhlbach (Wallhalb), rechter Oberlauf der Wallhalb, auch Wallhalbe u. ä., bis Wallhalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Stublach
 Stuhlgraben